Volterra, een stad in de Italiaanse provincie Pisa
Lotka-Volterravergelijking, een model uit de biologie
Smith-Volterra-Cantor-verzameling, een term uit de maattheorie

Personen:
Vito Volterra (1860-1940), een Italiaans wis- en natuurkundige